Hägerstrand est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1883–1944), compositeur suédois ;
 Torsten Hägerstrand (1916–2004), géographe suédois.

Notes et références